Берлінґ, також Берлінг (, , ) — шведське, англійське і данське прізвище.

Персоналії 
 Зиґмунт Берлінґ (1896—1980) — польський воєначальник.
 Пітер Берлінґ (* 1991) — новозеландський яхтсмен.

Фіктивні особи 
 Єста Берлінґ — герой роману Сельми Лаґерлеф «Сага про Єсту Берлінга».

Примітки 

Англійські прізвища
Данські прізвища
Шведські прізвища